Beat the drum (film), een Zuid-Afrikaanse film
 Beat the drum (album), een album van Pallas